Municipio de Pleasant View puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant View (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Pleasant View (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Pleasant View (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Pleasant View (condado de Macon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Pleasant View (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Pleasant View (condado de Norman, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Norman.
 Municipio de Pleasant View (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.

Otros
 Municipio de Pleasantview, en el Estado de Míchigan.